Gregorio Pérez, puede referirse a:

 Gregorio Elso Pérez Perdigón, futbolista y entrenador uruguayo;
 Gregorio Pérez Risco, ganadero español;
 Gregorio Pérez Companc, empresario argentino;
 Gregorio Pérez Demaría, pastor español.